Бо́рис Шиц (; 4 сентября 1978, Лодзь, Польша) — польский актёр театра и кино, актёр дубляжа и музыкант.

Биографические данные 
Борис Шиц родился в Лодзи, окончил Театральную академию им. Александра Зельверовича () в Варшаве. С 2001 является актёром театра «Teatr Współczesny», параллельно снимаясь и в кино. Широкую известность Шицу принесла одна из главных ролей в фильме Юлиуша Махульского «Ва-банк 3» (2004 год). 

Борис Шиц становился обладателем нескольких польских театральных наград, а в 2010 году, за роль в фильме «Польско-русская война», стал лауреатом кинонаграды «Орлы» в категории «Лучший актёр». Рекордсмен по количеству полученных антинаград «Змея» (5 статуэток).

В 2019 снялся в нескольких эпизодах британского сериала «Мир в огне» в роли польского солдата Конрада.

Избранная фильмография

Актёр 
 Канун весны / Przedwiośnie (2001, реж. Филип Байон)
 Пианист / Pianista (2001, реж. Роман Поланский)
 Симметрия / Symetria (2003, реж. Конрад Невольский)
 Ва-банк 3 / Vinci (2004, реж. Юлиуш Махульский)
 Удары / Pręgi (2004, реж. Магдалена Пекож)
 Уроки английского / Job, czyli ostatnia szara komórka (2006, реж. Конрад Невольский)
 Тестостерон / Testosteron (2007, реж. Томаш Конецкий и Анджей Сарамонович)
  — Тайна секретного шифра / Tajemnica twierdzy szyfrów — Матиас Беер
 Польско-русская война / Wojna polsko-ruska (2009, реж. Ксаверы Жулавский)
 Энэн (Н.Н.) / Enen (2009 год, реж. Феликс Фальк)
 Варшавская битва. 1920 (2011, реж. Ежи Гофман)
 Одиннадцатое сентября 1683 года / Bitwa pod Wiedniem (2012, реж. Ренцо Мартинелли)
 Пилсудский  (2019, реж. Михал Роса)
 Мир в огне (2019, британский сериал канала BBC)
 В ночь (2020)

 Роли в театре 
 Bambini di Praga (2001, реж. Агнешка Глиньская, по произведению Б. Грабала)
 Wniebowstąpienie (2002, реж. Мацей Энглерт, по произведению Т. Конвицкого)
 Stracone zachody miłości (2003, реж. Агнешка Глиньская, по произведению У. Шекспира)
 Pułkownik Ptak - (2003, реж. Пётр Новак, по произведению Х. Бойчева)
 Dobry wieczór kawalerski (2003, реж. Ежи Боньчак, по произведению Д. Труколявской)
 Porucznik z Inishmore - (2003, реж. Мацей Энглерт, по произведению М. МакДонаха)
 Nieznajoma z Sekwany - (2004, реж. Агнешка Глиньская, по произведению Э. фон Хорвата)
 Transfer (2005, реж. Мацей Энглерт, по произведению М. Курочкина)
 Udając ofiarę - (2006, реж. Мацей Энглерт, по произведению братьев Пресняковых)
 Proces - (2008, реж. Мачей Энглерт, по произведению Ф. Кафки)
 Sztuka bez tytułu (2009, реж. Агнешка Глиньская, по произведению А. Чехова)

 Дубляж 
 Assassin’s Creed — Малик Аль-Саиф''

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Польши
Выпускники Театральной академии им. А. Зельверовича